Odoardo Farnese (1573-1626), cardinale, reggente del ducato di Parma dal 1622 al 1626
 Odoardo I Farnese (1612-1646), duca di Parma e Piacenza
 Odoardo II Farnese (1666-1693), figlio di Ranuccio II Farnese